Release early, release often
La fondation RERO+, et son précédesseur le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, actifs dans le domaine des services informatiques pour bibliothèques